

Geografia 
 Bourbon (Indiana) — cidade no estado de Indiana
 Bourbon (Missouri) — cidade no estado de Missouri

História 
 Casa de Bourbon — casa real da Europa
 Palácio Bourbon — palácio em Paris, França

Outros 
 Bourbon (uísque) — bebida alcoólica estadunidense
 Bourbon Shopping São Paulo — shopping do grupo Zaffari

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história